Christophe Rossignon (né en 1959), producteur et acteur français
 François Stanislas Rossignon (1792-1862), peintre français
 Jules Rossignon (mort en 1883), professeur de français et de sciences naturelles, écrivain, scientifique et agronome
 Louis Joseph Toussaint, dit Louis Joseph Toussaint Rossignon (1781-après 1850), peintre français
 Pierre Rossignon (1222-1289),  écrivain, poète, jongleur et sculpteur français